Welzbach ist der Name folgender Fließgewässer:
 Welzbach (Aubach), rechter Zufluss des Aubachs in Wiesen, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Welzbach (Kembach), rechter Oberlauf des Kembachs (zum Main in Urphar) bis Kembach, beide Orte in der Stadt Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Welzbach (Main), linker Zufluss des Mains durch den Bayernhafen, Stadt Aschaffenburg, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Welzbach (Rhein), linker Zufluss des Oberrheins zwischen Sporkenheim, Stadt Ingelheim am Rhein und Gaulsheim, Stadt Bingen, beide Orte im Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Welzbach (Seckach), Zufluss des Mühlkanals rechts der Seckach in Roigheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Welzbach (Tauber), Bach in Bayern und Baden-Württemberg mit drei Mündungsarmen von rechts zur Tauber; flussabwärts:
 Mündungsarm Schlund (Welzbach) vor Werbach und gegenüber Hochhausen, Stadt Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Mündungsarm Schleifgraben (Welzbach)
 Mündungsarm Welzbach nach Werbach, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Walzbach
 Wälzbach
 Wälzebach
 Welsbach
 Welzgraben